Алсейские (алсеанские, яконские, яконанские) языки — вымершая семья индейских языков Северной Америки. Состоит из 2-х близкородственных языков, распространённых ранее вдоль побережья центрального Орегона.

Состав 
 Алси (†)
 Якина (яквина, якона) (†)

Оба данных языка к настоящему времени вымерли.

Название «алси» происходит от кусанского названия этого племени, alsí или alsí·, а также от калапуянского названия этого же племени alsí·ya. Последняя запись языка алси сделана в 1942 со слов последнего носителя, Джона Альберта, лингвистом Дж. П. Харрингтоном.

Название «якина» происходит от наименования на алсейском языке региона залива Якина и реки Якина, yuqú·na. Последняя запись речи живого носителя относится к 1884 г., записал Джеймс Оуэн Дорси (James Owen Dorsey).

Многие лингвисты рассматривают языки алси и якина как диалекты одного языка, другие — как близкородственные языки.

Предполагается генетическая связь между алсейскими языками, языком саюсло и кусанскими языками. Возможно, они также связаны с языками винту. Лингвистические исследования ещё не установили окончательно, могут ли алсейские языки относиться к пенутийской макросемье.

Фонетика

Согласные 

Алсейские языки различают 34 согласных:

 Статус  неясен.
 Произношение  — среднее между альвеолярным и постальвеолярным.

Гласные 
В алсейских языках есть как оральные, так и назальные гласные.

Литература 
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Mithun, Marianne. (1999). The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-23228-7 (hbk); ISBN 0-521-29875-X.

 
Языки США